Związek Szlachty Zagrodowej
 Zasadnicza szkoła zawodowa
 Związek Stowarzyszeń Zawodowych
 Zürichsee-Zeitung